Talen steht für:
 Talen (Indien), eine Stadt in Madhya Pradesh, Indien

Talen bzw. Talén ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Talén (1890–1947), norwegischer Opernsänger (Tenor)
 John Talen (* 1965), niederländischer Radrennfahrer

TALEN ist die Abkürzung für:
 Transcription Activator-like Effector Nucleases, künstliche Restriktionsenzyme basierend auf TAL-Effektorproteinen

Siehe auch:
 Thalén

Abkürzung